Municipio de Tremont puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tremont (condado de Tazewell, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Tazewell.
 Municipio de Tremont (condado de Buchanan, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Buchanan.
 Municipio de Tremont (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.